Натуральне число 1398
 1398 рік до нашої ери
 1398 рік нашої ери